Platynothrus är ett släkte av kvalster. Platynothrus ingår i familjen Camisiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Platynothrus